20. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 17–18 lutego 1962 roku w fińskiej Imatrze. Zawodniczki startowały na naturalnym lodowisku na Vuoksenniska Jäärata po raz drugi (wcześniej w 1957). Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Po raz trzeci złoto zdobyła panczenistka radziecka, Inga Woronina. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 3000 m awansowała najlepsza 16 po 3 dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 31 łyżwiarek z 11 krajów. Wszystkie zostały sklasyfikowane.

Wyniki 
NC – nie zakwalifikowała się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1962 w sportach zimowych
1962 w Europie
1962 w Finlandii
Łyżwiarstwo szybkie w Finlandii